Palatul Știrbei se poate referi la una din următoarele reședințe nobiliare:
 Palatul Știrbei din București
 Palatul Știrbei din Buftea
 Palatul Știrbei din Dărmănești